

Persone

Francesco Maria Baldini (XVII secolo), scultore urbinate
Giovanni Antonio Baldini (Piacenza, 1654-1725), naturalista e collezionista italiano
Pietro Paolo Baldini (XVII secolo), pittore italiano
Vincenzo Baldini (Perugia, 1808-1881), pittore italiano

Altro 
Baldini & Castoldi